Уста може да се отнася за:
 уста – анатомичен орган при животните и човека
 уста () – (ост.), среща се и като устабаши, устабашия (главен майстор) – майстор-занаятчия (напр. уста Колю Фичето)
 Устата (Иван Динев, р. 1977) – български рап изпълнител

Източници